018  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Dusseldorf-Bilk, in Germania